United Democratic Party ist der Name folgender Parteien:

 United Democratic Party (Belize)
 United Democratic Party (Gambia)
 United Democratic Party (Indien)
 United Democratic Party (Marshallinseln)
 United Democratic Party (Sierra Leone)
 United Democratic Party (Südafrika)
 United Democratic Party (Tansania)